Change the World pode se referir a:

Música
Álbuns
 Change the World (álbum de Martha Munizzi)
 Change the World: An Introduction
 Change the World (EP), de Ringo Starr

Canções
 Change the World (canção de Eric Clapton)
 Change the World (canção de V6)
 Change the World (canção de P.O.D.)
 Change the World (canção de Bone Thugs-n-Harmony)
 Change the World (canção de The Offspring)

Outros
 L: Change the World, filme de 2008 da franquia Death Note
 Change the World Without Taking Power, um livro de 2002 por John Holloway

Desambiguação